Folón puede referirse a:

Folón (Vigo), lugar de la parroquia de Lavadores, concello de Vigo.
O Folón (La Cañiza), lugar de la parroquia de Petán, concello de La Cañiza.
O Folón (Gomesende), lugar de la parroquia de A Guía, concello de Gomesende.
O Folón (Porriño), lugar de la parroquia de Mosende, concello de Porriño.
O Folón (Tomiño), lugar de la parroquia de Santa María de Tebra, concello de Tomiño.
O Folón (Villar de Barrio), lugar de la parroquia de Arnuíde, concello de Villar de Barrio.
Río Folón, afluente del río Tamuxe.
 Región de Folon, región de Costa de Marfil.